Kupferschmid ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Kupferschmid (1835–1903), deutscher Verleger und MdL (Württemberg)
 Carl Kupferschmid (* 1951), Schweizer Triathlet
 Hermann Kupferschmid (1885–1975), deutscher Maler
 Indra Kupferschmid (* 1973), deutsche Typografin

Siehe auch:
 Koppersmidt
 Kupferschmied
 Kupferschmied (Begriffsklärung)
 Kupferschmidt